Esther Bendahan (née en 1964), éditorialiste et romancière espagnole
 Samuel Bendahan (né en 1980), personnalité politique suisse